Wojciech Frykowski (1936-1969) – producent filmowy
 Jerzy Kajetan Frykowski (ur. 1942) – polski producent filmowy, aktor
 Bartłomiej Frykowski (1959-1999) – operator filmowy